Onderdistrict in Indonesië
 Mojoagung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Mojoagung (Karangrayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Mojoagung (Plantungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Mojoagung (Pucakwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Mojoagung (Trangkil), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Mojoagung (Ngantru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Mojoagung (Soko), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java